Aneta (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Aneta (boeienschip uit 1939), een tijdens de Nederlandse mobilisatie in 1939 gevorderde trawler
Aneta (persbureau), een voormalig persbureau in Nederlands-Indië

Personen
Aneta Corsaut, een Amerikaanse actrice
Aneta Figiel, een Poolse zangeres en theateractrice
Aneta Langerová, een Tsjechische pop-rockzangeres